Desa Krasak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 110,66), 
 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 110,09), 
 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 109,92), 
 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,88), 
 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,06), 
 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,71, long 110,71), 
 Desa Krasak (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar